

Cinema 
 Silent Night – film del 2012 diretto da Steven C. Miller
 Silent Night – film del 2021 diretto da Camille Griffin

Musica 
 Silent Night – versione inglese del canto di Natale Stille Nacht, heilige Nacht 
 Silent Night – singolo di Bon Jovi del 1985, dall'album 7800° Fahrenheit
 Silent Night – singolo di Five for Fighting del 2004, dall'album The Battle for Everything
 Silent Night – opera lirica di Kevin Puts (2012) 
 Silent Night – singolo di Devin Townsend del 2020

Televisione 
 Silent Night – film per la televisione del 2002 diretto da Rodney Gibbons